Marie Frederike Charlotte van Württemberg (Stuttgart, 30 oktober 1816 — aldaar, 4 januari 1887) was een dochter van koning Willem I van Württemberg en Catharina Paulowna van Rusland.

Marie werd op de dag van de troonsbestijging van haar ouders geboren. De opvoeding van de zusjes was gedegen. Marie was een lieflijke, tedere verschijning, in hoge mate bekoorlijk, daarbij was ze door de erfenis van haar moeder zeer vermogend.
Op 19 maart 1840 sloot ze een huwelijk uit genegenheid met graaf Alfred Karel Frans van Neipperg onder behoud van titel en rang binnen het koninklijk huis en onder strikt huwelijkse voorwaarden. Haar echtgenoot werd gekarakteriseerd als ontwikkeld en kunstzinnig, maar ook als eigenzinnig. De graaf zou door grove meedogenloosheid zijn onafhankelijkheid van zijn echtgenote hebben onderstreept. Het paar leefde in een kinderloos huwelijk op afstand. Marie woonde in Stuttgart samen met haar zuster Sophie in het hun eigendom zijnde Wilhelmspalais. Zij ging in de zomer tijdelijk met haar gevolg naar het familiebezit van Neipperg in Schwaigern. In 1853 stortte graaf Alfred tijdens de gemzenjacht bij Bregenz van grote hoogte naar beneden en kreeg zodanig hersenletsel, dat hij de rest van zijn leven in een krankzinnigengesticht in Winnenden verbleef. Hij overleed daar in 1865. Het huwelijksverloop en een aangetaste gezondheid veranderden de oorspronkelijk begaafde persoonlijkheid in een ongenietbaar persoon. Maria deed in de tweede helft van haar leven veel aan liefdadigheid.

Huis Württemberg
Wurttemberg, M